BCZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bickerton Island (Australia)